Orange City – città della Florida
Orange City – città dell'Iowa